Grafenau se poate referi la:

 Grafenau (Niederbayern) - orașul Grafenau din landul Bavaria, Germania
 Grafenau (Württemberg) - comuna Grafenau din landul Baden-Württemberg, Germania
 Grafenau (Weidhaus) - o comună din regiunea administrativă Palatinatul Superior din landul Bavaria, Germania.